Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Лацио» 116-м в его истории и 84-м в главной итальянской футбольной лиге. Прошлый сезон под руководством Стефано Пиоли был самым успешным за последние годы. Ему удалось вместе с командой занять место в тройке лидеров впервые за 8 лет. Однако в этом сезоне команда снова начала показывать невнятные результаты: "орлы" даже не смогли пройти квалификацию Лиги чемпионов, в которую попали впервые за 7 лет. В итоге, в апреле, после проигрыша в 31-м туре принципиальному сопернику Роме Пиоли был уволен. Новым главным тренером стал бывший многолетний игрок команды Симоне Индзаги. Это был его первый опыт в качестве главного тренера. 

Из оставшихся 7 игр команда под руководством Индзаги выиграла 4 и 3 проиграла, завершив тем самым сезон на 8-м месте и не попав в еврокубки.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

28.650.000

Зима 

0

Ушли из клуба

Лето 

2.370.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:28.650.000

Общая прибыль:2.370.000

Разница:26.280.000

Чемпионат Италии 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Италии по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Турнирная таблица

Кубок Италии

Суперкубок Италии

Лига чемпионов

Раунд плей-офф

Лига Европы

Групповой раунд

1/16 финала

1/8 финала

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 ФК «Лацио» в сезоне 2015/16 на сайте bdfutbol.com

2015/2016
Лацио
Лацио